Queen City kan avse:

Geografi

USA 
 Queen City, Missouri
 Queen City, Texas